Wilhelm Hülsemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hülsemann (Geistlicher, 1781) (1781–1865), deutscher Geistlicher und Kirchenlieddichter
 Wilhelm Hülsemann (Politiker, 1812) (1812–1862), deutscher Jurist und Politiker, MdL Schwarzburg-Sondershausen
 Wilhelm Hülsemann (Politiker, 1853) (1853–1932), deutscher Politiker, MdL der Hohenzollernschen Lande
 Wilhelm Hülsemann (Geistlicher, 1871) (1871–1921), luxemburgischer Geistlicher